GR je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Grčijo.
 grenadirski polk (nemško Grenadier Regiment)

Glej tudi 

Kratice